Career – film del 1939, diretto da Leigh Jason
 Il prezzo del successo (Career) – film del 1959, diretto da Joseph Anthony